Das Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2011 war ein Tennisturnier für Damen in Cagnes-sur-Mer. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2011 und fand vom 2. bis 8. Mai 2011 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2011
Tennisturnier in Cagnes-sur-Mer